Aire-sur-la-Lys, lokaal ook Ariën(-aan-de-Leie), een stad in het Franse departement Pas-de-Calais
Een variant van de jongensnaam Arjen
Arien (personage), een personage uit het werk van J.R.R. Tolkien